Хай-Бар Йотвата () — заповедник на территории Южного Негева (пустыня Арава, Израиль), созданный в 1970 году для разведения и реинтродукции диких животных.

Расположение и общее описание 
Заповедник Хай-Бар Йотвата расположен в пустыне Арава в 35 километрах севернее Эйлата, между кибуцами Йотвата и Самар. Заповедник связан с населёнными пунктами шоссе № 90 и регулярными автобусными рейсами из Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и Беэр-Шевы. На территории заповедника располагаются несколько природных зон, включая акациевые рощи (Acacia tortilis и Acacia raddiana), солончаки и пески.

Целью заповедника, как и его аналога на севере Израиля, является разведение и реинтродукция на территории Израиля животных, упоминаемых в Библии и затем исчезнувших из этого региона, а также защита в естественных условиях пустынных животных, находящихся под угрозой исчезновения. Идея возрождения исчезнувших популяций упоминаемых в Библии животных зародилась в Управлении заповедников Израиля в первой половине 1960-х годов. Общество «Хай-Бар» было основано в 1964 году. В 1968 году в районе солончаков и акациевых рощ неподалёку от кибуца Йотвата были выделены 12 км² под будущий заповедник, который получил официальный статус в 1970 году.

Заповедник включает три основных части:
 основная территория площадью 12 км² отведена для стад травоядных млекопитающих и страусов в условиях, максимально приближенных к естественным
 центр хищников представляет собой ряд изолированных участков, где содержатся крупные млекопитающие хищники, рептилии и мелкие пустынные животные
 «тёмная комната» предназначена для наблюдения за ночными животными в период активности

Заповедник круглогодично открыт для посетителей, закрываясь за час до захода солнца. Посещение платное, может включать или не включать посещение центра хищников; продолжительность стандартной экскурсии — два часа. Есть также возможность ночёвки. В 2010 году в заповеднике побывали почти 43 тысячи туристов, в 2011 году — около 41 тысячи.

Основные виды 
В заповеднике в природных условиях разводятся следующие крупные травоядные млекопитающие и птицы:
 Кулан (Equus hemionus, популяция в 2011 году 8 особей, из них 3 детёныша)
 Дикий осёл (Equus africanus)
 Аравийский орикс (Oryx leucoryx, популяция в 2011 году 60 особей)
 Сахарский орикс (Oryx dammah, популяция в 2011 году 14 особей)
 Аддакс (Addax nasomaculatus, популяция в 2011 году более 20 особей, из них 5 детёнышей)
 Страус (Struthio camelus, популяция в 2011 году 47 особей)

В закрытой зоне содержатся представители следующих видов хищников:
 Леопард (Panthera pardus)
 Каракал (Caracal caracal)
 Лесной кот (Felis silvestris)
 Волк (Canis lupus)
 Песчаная лисица (Vulpes rueppellii)
 Афганская лисица (Vulpes cana)
 Полосатая гиена (Hyaena hyaena)

Среди видов, представленных в «тёмной комнате»:
 Карликовая песчанка (Gerbillus gerbillus)
 Песчанка Вагнера (Dipodillus dasyurus)
 Песчанка Сундевалла (Meriones crassus)
 Садовая соня (Eliomys quercinus)
 Обыкновенная сипуха (Tyto alba)
 Сплюшка (Otus scops)
 Домовый сыч (Athene noctua)
 Египетская летучая собака (Rousettus aegyptiacus)

Примечания

Ссылки 
 Хай-Бар Йотвата на сайте Управления природы и парков Израиля: англ., ивр.
 
 

Заповедники Израиля
Негев